1991 Голяма награда на Великобритания е 42-рото за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 14 юли 1991 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Победител е Найджъл Менсъл от Уилямс-Рено. Втори е Герхард Бергер от Макларън и Ален Прост от Ферари.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания